

Кривий Ріг — місто, Дніпропетровська область, адміністративний центр Криворізького району
 Кривий Ріг-Головний — головна залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Кривий Ріг — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці між станціями Кривий Ріг-Головний та Кривий Ріг-Західний
 Кривий Ріг — центральний автовокзал Кривого Рогу
 Кривий Ріг — село, Херсонська область, Генічеський район
 Кривий Ріг BG-54 — катер типу «Гурзуф» Морської охорони України